Manca est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Bonaria Manca (1925-2020), artiste peintre italienne d'art naïf ;
 Francesco Manca (1966-), astronome italien ;
 Frédéric Manca (1980-), joueur de rugby à XV français ;
 Ludivine Manca (1995-), actrice française ;
 Philippe Manca, alias Phil Manca, guitariste et compositeur français.

Corps célestes 
 (15460) Manca, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien